Лаура Бергнер (; ум. 1852) ― шведская  и любовница короля Карла XV.

Была дочерью лейтенанта Ларса Августа Бергнера и куртизанки Ловизы Спонгберг. Её мать позже вышла замуж за Акселя Фредрика Лильенстолпе, который был судьёй.

Лаура Бергнер была актрисой. Её дебют состоялся в 1847 году в Малом театре Стокгольма. Среди её самых примечательных ролей ― Корделия в пьесе Шекспира «Король Лир». Однако в целом сценическая карьера Бергнер, по всей видимости, была довольно умеренной. Лаура и три её сестры были хорошо известными стокгольмскими куртизанками на протяжении всей середины XIX века. Они имели клиентов среди представителей высших классов и пользовались такой же славой, которую веком ранее имела актриса Фредерика Лёф и её семь сестёр.

Лаура Бергнер ныне наиболее известна как любовница наследного принца Карла, который впоследствии стал королём Калом XV. Он называл её «Синьора Фарали»: слово «фарал» он изобрёл сам и с его точки зрения оно «должно означать новую мораль, заменив собой само это устаревшее слово».

Примечания

Литература 
 Nordensvan, Georg, Svensk teater och svenska skådespelare från Gustav III till våra dagar. Andra delen, 1842-1918, Bonnier, Stockholm, 1918

Ссылки 
 Генеалогия Лауры Бергнер
 Svenska millionärer. Minnen och anteckningar / 1

Любовницы Карла XV
Куртизанки